Bräda kan syfta på:
 Bräda – ett stycke sågat trävirke som är tunnare än 38 millimeter, och bredare än 63 mm
 Instrumentbräda – den panel i ett fordon som sitter under vindrutan
 Rullbräda – en sport som startades i USA när surfare ville åka på marken
 Skärbräda – ett husgeråd avsett att lägga de råvaror som behöver delas på
 Snöbräda  – en vintersport där man åker utför en snötäckt backe på en bräda
 Surfingbräda – en specifikt utformad bräda, ett skrov, som används vid vågsurfing

Se även
 Bräde – flera